Fontana dell'Olmo ima više značenja:
 Fontana dell'Olmo, Avellino
 Fontana dell'Olmo, Frosinone